Haight est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1842-1926), homme politique américain de New York

Charles Haight (1838-1891), général et homme politique américain
 (1906-2004), leader religieux américain
Diane Haight (né en 1964), skieuse alpine canadienne
 (1861-1934), homme d'affaires et politique américain
 (1901-1985), professeur et auteur américain
 (1820-1869), banquier et pionnier américain
Henry Huntly Haight (1825-1878), homme politique américain en Californie
 (1832-1900), pionnier mormon américain
 (c. 1775-c.1860), homme politique américain
 (1844-1909), homme politique américain dans le Wisconsin
 (né en 1936), théologien jésuite américain
 (1879-1942), juge américain

Toponyme

Haight, communauté du Comté de Beaver en Alberta

Haight-Ashbury, quartier de San Francisco
, rue de San Francisco
, canton du Michigan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme